Die Fußball-Amateurliga Saarland 1968/69 war die 18. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der SC Friedrichsthal, der auch die Regionalliga-Aufstiegsrunde erfolgreich beendete und aufsteigen durfte. Der ASV Kleinottweiler und die SpVgg Quierschied mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1969/70 kamen die Sportfreunde Köllerbach und der FV Eppelborn als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie Teutonia Landsweiler-Reden als Absteiger aus der Regionalliga Südwest.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1968/69 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1968/69
1968